Linea bezeichnet:

 eine Variante des Vornamens Linnea, siehe Linea (Vorname)
 in der Astrogeologie die langen Furchen auf Monden und Planeten, siehe Linea (Astrogeologie)
 eine alte spanische Längeneinheit (ungefähr 2 Millimeter)
 Fiat Linea, ein Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Fiat
 in der Schweiz ehemals die Margarine Lätta

Siehe auch:
 La Linea (Begriffsklärung)
 Linia